Червона пустеля — пустеля в штаті Вайомінг, США.

 Червона пустеля — італійський фільм випущений 1964 року, з Монікою Вітті і Річардом Харрісом у головній ролі.